La Primera División Vasca es una de las ligas regionales que conforman el tercer nivel del rugby en España, por debajo de la División de Honor B de Rugby. En esta división compiten los equipos de las comunidades autónomas del País Vasco, de Navarra y de La Rioja. Es gestionada por la Federación Vasca de Rugby.

Su formato de competición actual data de la temporada 2016/17, en la que se comenzó a incluir 10 equipos con competición del formato «ida y vuelta», en contraposición del tradicional formato de 8 equipos en formato de dos fases.

Sistema de competición 
El sistema de competición es una liga regular de grupo único a dos vueltas (partidos de ida y vuelta) de 10 equipos el citado grupo. Al final de la liga regular, el primer clasificado es proclamado campeón de la liga, y junto al segundo clasificado puede optar a jugar unos play offs de promoción a la División de Honor B. Este sistema hace un total de 18 jornadas y 90 partidos.

Sistema de puntuación 
 Cada victoria suma 4 puntos.
 Cada empate suma 2 puntos.
 Cuatro ensayos en un partido suma 1 punto de bonus.
 Perder por una diferencia de siete puntos o inferior suma 1 punto de bonus.

Ascensos y descensos 
 Promoción de ascenso de los dos primeros clasificados a la División de Honor B.
 Descenso directo a la Segunda División Vasca del último clasificado.
 Promoción de descenso a la Segunda División Vasca del penúltimo clasificado.

Equipos participantes 
A continuación se muestra una tabla con los equipos que han competido en la Primera División Vasca desde la unificación de las ligas regionales en la temporada 2010/11.

Referencias 

Primera División Vasca